Кубок Шпенглера 1933 — 11-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1933 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
  Команда Оксфордського університету —  ЛТЦ Прага — 3:0

Фінал  
  «Давос» —  Рапід (Париж) — 1:0.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1933
1933 у хокеї з шайбою